Натуральне число 1242
 1242 рік до нашої ери
 1242 рік нашої ери